Ridout ist der Familienname folgender Personen:

Alan Ridout (1934–1996), englischer Komponist und Musiklehrer
Godfrey Ridout (1918–1984), kanadischer Komponist und Musikpädagoge